Axel Thue kan syfta på:

* Axel Thue (1863–1922), norsk matematiker
 Axel Thue (1904–1985), norsk skådespelare